Damallsvenskans maratontabell är en ackumulerad tabell som Svenska Fotbollförbundet sammanställer över samtliga färdigspelade säsonger av Damallsvenskan sen starten 1988.

Säsongerna 1988-2021

Se även 
 Fotbollsallsvenskans maratontabell

Referenser 
 svenskfotboll.se - Maratontabell Damallsvenskan

Noter

Externa länkar 
 svenskfotboll.se - Maratontabell Högsta damserien

Damallsvenskan
Damallsvenskan